Literatura:
 El sopar (novel·la), novel·la de 2009 de l'escriptor neerlandès Herman Koch. Títol original: Het Diner.

 Cinema:
 El sopar (pel·lícula de 1974), documental de Pere Portabella. El 2018 en va fer un nou muntatge, que inclou una entrevista a Oriol Arau, l'advocat de Salvador Puig Antich.
 El sopar (pel·lícula de 2013), pel·lícula neerlandesa escrita i dirigida per Menno Meyjes, basada en la novel·la de Herman Koch. Títol original: Het Diner.
 El sopar (pel·lícula de 2014), pel·lícula italiana dirigida per Ivano De Matteo, inspirada en la novel·la de Herman Koch. Títol original: I nostri ragazzi.
 El sopar (pel·lícula de 2017), pel·lícula estatunidenca escrita i dirigida per Oren Moverman, basada en la novel·la de Herman Koch. Títol original: The Dinner.

Vegeu també 
 El sopar dels idiotes (obra de teatre), obra de teatre de 1993 escrita i dirigida per Francis Veber
 El sopar dels idiotes, pel·lícula francesa de 1998 escrita i dirigida per Francis Veber, inspirada en l'obra de teatre homònima
 Cena